IM eller Im kan syfta på:

 IM (instant messaging) –  meddelanden som personer skickar varandra i realtid, se Snabbmeddelanden
 IM –  en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap, se Individuell Människohjälp 
 IM (schack) – en schacktitel under GM men ovanför FM
 Im (vattendrag i Kamerun) – ett vattendrag i Kamerun
 IM - introduktionsprogram på gymnasiet
 IM – Indränkt makadam, en tankbeläggning

Se även 
 im- – ett negationsprefix